«Производство и распад незнакомых частиц» () — телефильм, 30 серия 1 сезона сериала «За гранью возможного» 1963—1965 годов. Режиссёр: Лесли Стивенс. В ролях — Джордж Макриди, Сигне Хассо, Джозеф Раскин, Роберт Фортир, Леонард Нимой.

Эпизод был первым в кинематографе фильмом, в котором было упомянуто понятие квазизвездных объектов (сокращенно — квазары). Первый квазар был обнаружен голландским астрономом Маартеном Шмидтом меньше, чем за год до того, как эта серия «За гранью возможного» была показана по американскому телевидению.

Вступление

Сюжет 
Экспериментируя на субатомных частицах, команда учёных-физиков начинает реакцию, которая, по-видимому, выходит из-под управления учёных. Странная разумная субстанция поселяется в антирадиационных костюмах, поглощая людей. Поскольку учёные один за другим поглощаются в процессе эксперимента, реакция разрастается к ужасной кульминации и оставшиеся в живых боятся, что они могут быть бессильны остановить её.

Заключительная фраза

Примечания

Ссылки 
 Production and Decay of Strange Particles (англ.) на сайте IMDb.com
 Production and Decay of Strange Particles (англ.) на сайте TV.com
 Production and Decay of Strange Particles (англ.) на сайте ShareTV.org

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1964 года
Телефильмы США
Фантастические фильмы 1964 года
Научно-фантастические фильмы США
Серии телесериала «За гранью возможного» (1963—1965)
Научно-фантастические фильмы 1960-х годов